Leuthold bzw. Leutold ist der Name folgender Personen:

 Leutold I. (Wildon) († 1249), steirischer Adeliger
 Leuthold von Seven (13. Jh.), Minnesänger
 Leutold I. von Kuenring-Dürnstein (1243–1312) gehörte dem Ministerialengeschlecht der Kuenringer in Ostarrîchi an

Familienname:
 Bruno Leuthold (1923–2018), Schweizer Politiker (CVP)
 Dieter Leuthold (* 1942), deutscher Wirtschaftshistoriker

 Hannelore Leuthold (* 1947), deutsche Kirchenjuristin
 Heinrich A. Leuthold (1914–1996), Schweizer Hochschullehrer
 Heinrich Leuthold (1827–1879), Schweizer Lyriker
 Heinrich Josef Leuthold (1910–2001), Schweizer Komponist und Dirigent
 Heiri Leuthold (1967–2009), Schweizer Sozialgeograph
 Ingeborg Leuthold (1925–2020), deutsche Malerin
 Karl Edwin Leuthold (1847–1891), deutscher Jurist, Bergrechtler und Direktor des sächsischen Bergamtes
 Manuel Leuthold (* 1959), Schweizer Verwaltungsrat
 Max Leuthold (1863–1934), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Melanie Rüegg-Leuthold (1906–1997), Schweizer Bildhauerin, Zeichnerin und Malerin
 Peter Leuthold (1937–2016), Schweizer Ingenieurwissenschaftler
 Rudolf von Leuthold (1832–1905), deutscher Sanitätsoffizier und Hochschullehrer
 Stefan Leuthold (* 1967), Schweizer Politiker (glp)
 Stephan Leuthold (* 1973), deutscher Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Yvonne Leuthold (* 1980), schweizerisch-britische Handballspielerin und -trainerin

Siehe auch:
 Liutold
 Lüthold